Hinterloh ist der Ortsname von

 Hinterloh (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Hinterloh (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hinterloh (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern